Onderdistrict in Indonesië
 Pagak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pagak (Sumberlawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Pagak (Purworejo Klampok), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pagak (Beji), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Pagak (Pagak), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java